Once More 'Round the Sun () — шестой студийный альбом американской метал-группы Mastodon. Альбом был выпущен 24 июня 2014 года на Reprise Records. 17 апреля 2014 года Mastodon выпустили первый сингл с альбома под названием «High Road». 16 июня 2014 года альбом стал доступен на стриминговом сервисе iTunes. Альбом был продан тиражом 34 000 экземпляров в Соединенных Штатах за первую неделю его выпуска, и занял шестую позицию в чарте Billboard 200, став вторым топ-10 дебютом группы после их предыдущего альбома The Hunter, который достиг десятой позиции с тиражом в 39 000 экземпляров в 2011 году.

Создание 
В конце 2012 года, гитарист Mastodon Брент Хайндс упомянул в интервью, что начал писать новый материал для следующего альбома группы. Группа продолжала сочинять свой шестой студийный альбом в течение 2013 года, пока была в туре в честь выхода их предыдущего альбома, The Hunter. Группа начала запись в конце 2013 года в Rock Falcon Studios во Франклине, штат Теннесси, под руководством продюсера Ника Рэскаленикса.

Музыкальный стиль 
Трой Сандерс заявил в интервью Ultimate Guitar, что альбом является продолжением того музыкального стиля, начатого на их предыдущем альбоме The Hunter.

Билл Келлихер также рассказал о музыкальном стиле альбома: «Мы всегда стараемся удивить себя и написать что-то новое и свежее. В нем определенно присутствуют элементы The Hunter, но также и Remission и некоторых более тяжелых вещей, там чувствуются множество различных влияний, от Alice in Chains до Deftones. Там много рок-музыки».

Брэнн Дейлор сказал об альбоме следующее: «Это будет масштабно и безумно, много эпического величия. Будет много грандиозных риффов и новых направлений. Это очень странно, очень математично, очень просто. Это движение вверх, вниз и вокруг».

Келлихер также заявил, что темой альбома может быть «смерть». Он сказал следующее: «Это всегда дает по-настоящему хорошо рассказать истории. Это своего рода тема, которую мы много слышим в нашей музыке. У нас было много друзей, умерших со времени последней записи. Я пока не совсем уверен. Я думаю, что мы как бы больше фокусируемся на жизни на этой земле и на том, что произойдет, если бы это был ваш последний год жизни».

Обложка 
Скиннер, художник из Окленда, который, по его собственным словам, специализируется на «картинах психоделического кошмара», создал обложку альбома. Перед его релизом басист и вокалист Трой Сандерс заявил: «Это наверняка будет произведение искусства. Это будет очень откровенно. Поразительно. Это из другого измерения, и большая часть нашей музыки ориентировалась на эту идею — перенести вас на другую планету с помощью песен. Это чувствуется, и я думаю, что это потрясающе».

Отзывы критиков 

Once More 'Round the Sun был хорошо принят музыкальными критиками после его первого релиза. На сайте-агрегаторе Metacritic альбом получил среднюю оценку в 78 баллов на основе 28 рецензий, что соответствует статусу «в целом благоприятные рецензии».

В обзоре AllMusic обозреватель Том Юрек написал, что «Once More 'Round the Sun продолжает то, что Mastodon начал с альбома The Hunter: расширять свою музыку за пределы жестких границ метала — к объединённому звучанию, которое не исключает метал из себя». Майкл Мэдден в обзоре для Consequence of Sound также высоко оценил альбом, утверждая, что «Mastodon начинают больше походить на сверстников этой группы, а не на учеников. Руководство Ника Рэскаленикса помогает им достичь данных высот на Once More 'Round the Sun, и, как подсказывает обложка оклендского художника Скиннера, пластинка получилась яркой». Дом Лоусон высоко оценил альбом в своем обзоре для The Guardian, написав, что "Once More 'Round the Sun звучит как альбом, который им нужно сделать, чтобы продвинуться немного дальше в мейнстрим — он имеет в основном незатейливое звучание и больше предпочитает легко запоминающиеся мотивы The Hunter 2011 года, чем запутанную чудаковатость Crack the Skye 2009 года.

Поставив альбому 8 из 10 в обзоре для PopMatters, Дин Браун считал, что «по сравнению с предыдущим громадным развитием группы, его [Once More 'Round the Sun] содержание может сказать о Mastodon не менее важные вещи, когда неминуемое уже написано, возможно, на десятилетия в будущем и на многие альбомы позже, от одной из лучших групп, независимо от жанра, блуждающих по земле в настоящее время». Обозреватель Spin Джонатан Цвикель разделяет схожие чувства, утверждая, что «В то время как остальные светила тяжелой музыки следуют своему стилю, звук Mastodon — и их амбиции — больше, чем метал».

Зои Камп более критично отнеслась к альбому в обзоре для Pitchfork, заявив, что «на Once More 'Round the Sun можно взглянуть, как дань уважения его предшественникам, даже если они и отправляются на поиски более широких музыкальных просторов. Мировоззрение Mastodon просто не соответствуют тому, чем они должны быть. Эволюция требует времени, и Mastodon продолжают публично решать проблемы своего становления, поскольку они определяют, какие черты лучше всего представляют единое звучание, которое они преследовали в этом десятилетии».

Признание 
Альбом появился в нескольких списках «альбомов года», опубликованных в 2014 году. Kerrang! оценил его как 28-й лучший альбом года, в конце года он появился в списке журнала Decibel на 29 позиции и в списке журнала Terrorizer на 35 месте. Loudwire поместили альбом на пятую позицию в своём списке «20 лучших метал альбомов 2014 года», а песню «Chimes at Midnight» на третье место в списке «20 лучших метал песен 2014 года».

Список композиций 
Вся музыка и тексты песен за авторством Mastodon, за исключением дополнительной лирики на «Diamond in the Witch House», за авторством Скотта Келли

Участники записи 

Mastodon
 Трой Сэндерс — вокал, бас-гитара, бас-педаль, клавишные
 Брент Хайндс — вокал, соло-гитара
 Брэнн Дэйлор — вокал, ударные
 Билл Келлихер — ритм-гитара

Приглашённые музыканты
 Скотт Келли — вокал и дополнительная лирика на «Diamond in the Witch House»
 Гари Линдси (припев) и The Coathangers (концовка) — дополнительный вокал на «Aunt Lisa»
 Валиен Химселф (Valient Himself) — дополнительный бэк-вокал на «Asleep in the Deep»
 Исайа Айки Оуэнс — синтезатор на «Asleep in the Deep»
 «Once More 'Round the Sun» содержит сэмпл из «Cowboy Song», написанной B. Downey & P. Lynott

Технический персонал
 Ник Рэскаленикс — продюсирование
 Тэд Дженсен — мастеринг

Чарты

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2014 года
Альбомы Mastodon
Альбомы Reprise Records
Альбомы США
Альбомы на английском языке